Łączna długość dróg wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 1870,041 km. Są one zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Linki zewnętrzne 
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

 
województwo warmińsko-mazurskie